Pípila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pípila, Veracruz, Papantla, 
 Pípila, Durango, Coneto de Comonfort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar